Lai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fang-Cheng Lai
 Ming-Jou Lai